Orange Ekstraklasa
 Outlook Express
 wspólny emiter
 Œ